Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Вінус Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш з рахунком 6–0, 6–7(3–7), 6–3. Для Вільямс це був третій титул за сезон і 12-й за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

2000
Тур WTA 2000